Internet Archive Wayback Machine este un serviciu de arhivare a paginilor de internet care a fost înființat în 1996. Acest serviciu oferă și un motor de căutare prin cele aproximativ 85 de miliarde de pagini arhivate, astfel încât utilizatorul are posibilitatea de a consulta materiale care în prezent nu se mai află pe internet, în locația lor originală.

Vezi și 
 Open Library
 Archive.is

Note

Legături externe 
 Wayback Machine

Motoare de căutare
Organizații fondate în 1996